

Лозениця — село в Благоєвградській області, входить до складу общини Санданський

Лозениця — село в гміні Ґоленюв Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства